Japanse bezetting van Nederlands-Indië
 Japanse bezetting van Kiska
 Japanse bezetting van Korea
 Japanse bezetting van Nauru
 Japanse bezetting van Saparoea

Niet te verwarren met:
 Bezetting van Japan, de bezetting van Japan door de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog